John Mackin – attore statunitense;
John Mackin – calciatore scozzese.